Zasadi (Destrnik), een plaats in de Sloveense gemeente Destrnik
 Zasadi (Križevci), een plaats in de Sloveense gemeente Križevci